Monforts (; полное название A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG) — немецкая компания, изготавливающая высококачественную продукцию в области станкостроения и текстильного оборудования.

Оборудование 
Преимущество фирмы Monforts — серийное производство токарных станков и токарных обрабатывающих центров с ЧПУ с цилиндрическими гидростатическими направляющими. На  станках могут обрабатываться детали длиной от 250 мм до 1500 мм и диаметром от 300 мм до 1100 мм. Большой акцент фирма делает на безопасность труда, легкий доступ к рабочей зоне станка, наглядность панели управления.

Модельный ряд 

RNC - высокопроизводительные  токарные станки с ЧПУ 
MHC - горизонтальные станки Pick-up
DNC - токарные станки с ЧПУ и противошпинделем
MNC - модульные высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ
UniCen - модульные  высокопроизводительные  токарно-фрезерные центры с ЧПУ

Гидростатическая направляющая

Уникальная особенность всех станков с ЧПУ фирмы Монфортс - необслуживаемая продольная направляющая, работающая без трения.
Независимо от скорости перемещения гидростатическая направляющая работает без контактного трения. Кроме того, возможны перемещения суппорта на 0,001 мм без залипания и проскальзывания

См. также 
 Кировский завод

Ссылки 
 Официальный сайт Monforts
 Официальный сайт ООО "Киров-Станкомаш" 

Компании Германии
Производители станков и инструментов
Мёнхенгладбах